Гафуров — фамилия, происходит от арабского имени Гафур.

Фамилия 
 Гафуров, Абдухаким Каримович (1942—2003) — советский и таджикский учёный-биолог.
 Гафуров, Абуталиб Гафурович (1882—1975) — лакский поэт.
 Гафуров, Анвар Хусаинович (род. 1982) — узбекский футболист.
 Гафуров, Асрор (род. 1995) — узбекистанский футболист, выступающий на позиции полузащитника.
 Гафуров, Бободжан Гафурович (1908—1977) — советский государственный и партийный деятель.
 Гафуров, Борис Александрович (род. 1972) — узбекистанский актёр и режиссёр.
 Гафуров, Габдельмажит Нурганиевич (Мажит Гафури; 1880—1934) — башкирский и татарский писатель и поэт.
 Гафуров, Закерия Шагизанович (род 1939) — советский и российский востоковед и юрист.
 Гафуров, Изутдин Абдуллаевич (1901—1943) — c марта 1932 по ноябрь 1933 года председатель Махачкалинского горсовета.
 Гафуров, Ильшат Рафкатович (род. 1961) — российский учёный, педагог, с 2010 года ректор Казанского Федерального Университета
 Гафуров, Марат Шайхалгаджиевич — российский боец смешанных единоборств.
 Гафуров, Марсель Абдрахманович (1933—2013) — башкирский писатель и переводчик, журналист.
 Гафуров, Муин (1996) — таджикский боец смешанных единоборств.
 Гафуров, Нусрат (1932—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Гафуров, Рашид Абдулбекович (род. 1977) — узбекский футболист.
 Гафуров, Ренат Зайтунович (род. 1982) — российский спидвейный гонщик, чемпион России и Европы.
 Гафуров, Саид Закирович (род. 1967) — российский востоковед, политолог и экономист.
 Гафуров, Салохиддин Исмаилович (род. 1962) — советский и таджикский футболист и тренер.
 Гафуров, Хусниддин (род. 1994) — узбекский футболист, нападающий сербского «Явора» и сборной Узбекистана.

Населённые пункты 
 Гафуров — посёлок в Таджикистане